

Cinema 
 Sul filo del rasoio – film del 1992 diretto da Joe D'Amato

Fumetto 
 Sul filo del rasoio – album di Diabolik

Letteratura 
 Sul filo del rasoio (Bernhardt's Edge) – romanzo di Collin Wilcox, n. 2129 de Il Giallo Mondadori
 Sul filo del rasoio (Keeper of the Bride) – romanzo di Tess Gerritsen del 1996

Musica 
 Sul filo del rasoio – traccia dell'album Finale dei Crash Box del 1987
 Sul filo del rasoio – traccia dell'album 3 MC's al cubo delle Sacre Scuole del 1999

Televisione 
 Sul filo del rasoio (Razor's Edge) – episodio di Edgemont
 Sul filo del rasoio (The Eleventh Hour) – episodio della sesta stagione de Le sorelle McLeod
 Sul filo del rasoio – episodio di Occhi di gatto
 Sul filo del rasoio (Astronaut Dreams) – episodio di Odyssey 5
 Sul filo del rasoio (Rate of Exchange) – episodio della quarta stagione di Prison Break